Niekerk (Het Hogeland), een dorpje in de gemeente Het Hogeland (Groningen)
 Niekerk (Westerkwartier), een dorp in de gemeente Westerkwartier (Groningen)
 Niekerkje, de oude naam van Oosteinde (Groningen)

En tevens naar:
 Dennis van Niekerk (1984), een Zuid-Afrikaans wielrenner
 Marlene van Niekerk (1954), een Zuid-Afrikaanse schrijfster
 Maurits Niekerk (1871-1940), een Nederlandse kunstschilder
 Wayde van Niekerk (1992), een Zuid-Afrikaanse sprinter

Zie ook 
 Nijkerk